Il doppio del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix è terminato prima delle semifinali.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1974